Baeoanusia är ett släkte av steklar. Baeoanusia ingår i familjen sköldlussteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sköldlussteklar
Baeoanusia